Фили́пп Ива́нович Ковалёв (белор. Піліп Іванавіч Кавалёў;  — ) — Герой Советского Союза, подрывник. Участвовал в партизанском движении в Белоруссии. Состоял в группе подрывников 255-го партизанского полка 8-й Рогачёвской партизанской бригады. Посмертно награждён орденом Ленина.

Биография 
Филипп Иванович Ковалёв родился 27 ноября 1916 года в деревне Гойков ныне Чериковского района Могилёвской области в семье крестьянина. По национальности является белорусом. Получил 9-летнее образование. До 1939 года работал в совхозе, на заводе в Запорожье, а потом в Чериковской МТС.

В 1939 году Ковалёв поступил на службу в Красную Армию. Участвовал в советско-финской войне в 1939—1940 годах.

С июня 1941 года он участник Великой Отечественной войны. Попав в окружение, с боями прорвался к советским войскам. В боях за Ленинград в сентябре 1941 года был ранен. Лечился в госпитале на Урале. После лечения в госпитале узнал, что больше не годен к службе. Написав прошение в штаб партизанского движения об отправки в немецкий тыл, был туда отправлен. Сразу активно включился в партизанское движение на территории Белоруссии. С июля 1942 года состоит в 255-м партизанском полку на должности подрывника. Участвовал в подготовке 13 диверсионных групп.

За время работы в немецком тылу пустил под откос 19 немецких эшелонов с техникой и живой силой, подорвал 24 автомашины, взорвал 9 шоссейных мостов.

Погиб в бою с немецкими частями около деревни Перуново Кировского района Могилёвской области 17 марта 1944 года. 15 августа 1944 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также посмертно награждён орденом Ленина. Был похоронен в деревне Борки Кировского района  Могилёвской области.  Вёл в Кличевской партизанской зоне активную борьбу с фашистами. Имя Ф.И. Ковалёва носит средняя школа №2 г. Кличева..

Память 
 Именем Ковалёва названа улица в городе Черикове.
В городе Кличеве в честь Филиппа Ивановича названа школа Школа №2 им. Ф. И Ковалёва.

Примечания

Ссылки 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кировском районе (Могилёвская область)